Tolar steht für:

 Tolar, die ehemalige slowenische Währungseinheit
 Tolar (Bolivien), eine Ortschaft im Departamento La Paz in Bolivien

Tolar ist der Familienname folgender Personen:

 David Tolar (* 1995), tschechischer Biathlet
 Günter Tolar (* 1939), österreichischer Schauspieler, Fernsehmoderator und Autor